Johns River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Johns River (Catawba River), in North Carolina 
 Johns River (Clarks River), in Kentucky 
 Johns River (Connecticut River), in New Hampshire 
 Johns River (Lake Memphremagog), in Vermont  
 Johns River (Maine), zur Johns Bay 
 Johns River (Washington), zum Grays Harbor

Johns River ist der Name folgender Orte:

 Johns River (New South Wales), Australien

Siehe auch:

 St. Johns River, Fluss in Florida
 Saint John River (Begriffsklärung)